Tohuwabohu steht für:

 Tohuwabohu („großes Durcheinander“), hebräisches Lehnwort
 Tohuwabohu (Fernsehserie), österreichische Comedy-Serie

Siehe auch: